Узедом — имя собственное.

 Узедом — остров в Балтийском море.
 Узедом — город в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.